

Geografia

Langtoft (East Riding of Yorkshire)
Langtoft (Lincolnshire)